Gliese kan syfta på:

Personer 
 ett tyskt efternamn. Följande personer har burit namnet:
 Rochus Gliese (1891–1978), tysk regissör
 Wilhelm Gliese (1915–1993), tysk astronom

Astronomi 
 Gliese-Jahreisskatalogen eller Gliese Catalogue of Nearby Stars, över stjärnor inom omkring 25 parsec från Solen, skapad av Wilhelm Gliese och Hartmut Jahreiss.

 katalognamnet på flera himlakroppar, exempelvis:
 1823 Gliese, en asteroid i huvudbältet
 Gliese 229, en stjärna i Harens stjärnbild
 Gliese 229 b, brun dvärg
 Gliese 436, en röd dvärgstjärna i Lejonets stjärnbild
 Gliese 436 b, en exoplanet
 Gliese 581, en röd dvärgstjärna i Vågens stjärnbild
Gliese 581 b, en exoplanet
Gliese 581 c, en exoplanet
Gliese 581 d, en exoplanet
Gliese 581 e, en exoplanet
Gliese 581 f, en exoplanet
Gliese 581 g, en exoplanet
 Gliese 667, en trippelstjärna i stjärnbilden Skorpionen
 Gliese 710, en stjärna i stjärnbilden Ormen
 Gliese 777, en dubbelstjärna i Svanens stjärnbild
 Gliese 876
 Gliese 876 d, en exoplanet  
 Gliese 892, stjärna i stjärnbilden Cassiopeja  
GJ 3021, gul dvärgstjärna i stjärnbilden Vattenormen
GJ 3021 b, en exoplanet

Se även 
 Lista över de närmaste stjärnorna
 Lista över de närmaste ljusa stjärnorna